Короткокрылы:

 Короткокрылы (Necydalis) — род жуков-усачей
 Короткокрылы (Parexocoetus) — род рыб семейства летучих рыб